Това е списък на слънчеви електроцентрали в България, включващ съоръженията с инсталирана мощност 10 MW и повече.

Списъци за България